

Persone
Aldo Nicoli (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Carlo Nicoli (1843-1915) – scultore italiano
Erica Nicoli (1995) – taekwondoka italiana
Giuseppina Nicoli (1863-1924) – religiosa italiana
Guerrino Nicoli (1927-1944) – partigiano italiano
Ignazio Nicoli (1921-1989) – pittore e incisore italiano
Ilenia Nicoli (1975) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
Jean Nicoli (1899-1943) – partigiano francese
Marino Nicoli o Nicolich (1910 – ...) – calciatore italiano
Pier Luigi Nicoli (1966) – ex calciatore italiano
Virgilio Nicoli (1920 – ...) – calciatore italiano

Altro
Commissione Nicoli-Grismayer – commissione tecnica, attiva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento
Jean Nicoli – nave traghetto francese
Laboratori artistici Nicoli o Studi Nicoli – studi di scultura fondati a Carrara da Carlo Nicoli nel 1863